Almendra — freguesia portuguesa do município de Vila Nova de Foz Coa
Almendra (vila) — vila portuguesa na freguesia de Almendra do município de Vila Nova de Foz Coa
Almendra (Salamanca) — município de Espanha
Almendra (banda) — banda argentina de rock formada em 1967

Desambiguações de topônimos